Origo (origo deittica) – in linguistica, tempo dell'enunciazione
Curzio Origo (1661-1737) – cardinale italiano
Paolo Carlo Francesco Origo (1840-1928) – vescovo cattolico italiano
Clemente Origo (1855-1921) – pittore, scultore e illustratore italiano
Iris Origo (1902-1988) – scrittrice inglese
Origo – singolo di Joci Pápai del 2017